Самко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Самко, Анна Илларионовна (1926-2007) — Герой Социалистического Труда, звеньевая совхоза имени Куйбышева Никопольский район Днепропетровская область.
 Самко, Владимир Егорович (1923—1984) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Самко, Стефан Григорьевич (род. 1941) — советский математик, доктор физико-математических наук, профессор.
 Самко, Иоаким (Яким Семёнович Сомко; ум. 1663) — переяславский полковник, наказной гетман Войска Запорожского.

См. также 
 Самки
 Самков